Svjetsko prvenstvo u reliju 2015. bila je 43. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Uključivala je 13 reli utrka, na četiri kontinenta. 

Titulu svjetskog prvaka obranio je Sébastien Ogier u automobilu Volkswagen Polo R WRC, a momčadska titula je pripala također ponovno momčadi Volkswagen Motorsport. Za vozača i momčad bila je to treća uzastopna titula.

Poredak

Prvenstvo vozača 
 Sébastien Ogier - ukupno 263 bodova
 Jari-Matti Latvala - ukupno 183 bodova
 Andreas Mikkelsen - ukupno 171 bodova
 Mads Østberg - ukupno 116 bodova
 Kris Meeke - ukupno 112 bodova
 Thierry Neuville - ukupno 90 bodova

Poredak momčadi

Vanjske poveznice 
 Službene internet stranice Svjetskog prvenstva u reliju   

 2015